Okypete () ist in der griechischen Mythologie:

 Okypete (Tochter des Danaos), eine der Danaiden
 Okypete (Harpyie), eine Harpyie